Digital Light Processing – wyświetlacze obrazowe firmy Texas Instruments
 Ochrona przed wyciekami informacji (ang. Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention)
skrót od Dyrekcji Lasów Państwowych